Strand Theatre ist der Name folgender Theater in London, England:

 Strand Theatre (London), 1905 abgerissen
 Strand Theatre, ein früherer Name des Novello Theatre

Strand Theatre oder Strand Theater  ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Strand Theatre (Caddo Parish, Louisiana), ID-Nr. 77000668
 Strand Theatre (Jefferson Davis Parish, Louisiana), ID-Nr. 98001360
 Strand Theatre (Maine), ID-Nr. 04001284
 Strand Theatre (New Jersey), ID-Nr. 82003292
 Strand Theatre (New York), ID-Nr. 79001636
 Strand Theatre (North Dakota), ID-Nr. 04000299

 Strand Theater (District of Columbia), ID-Nr. 08001093
 Strand Theater (New York), ID-Nr. 08000922